Das Eläintarhanajo  (finnisch, das Tiergarten-Rennen) bzw. Djurgårdsloppet (schwedisch), oder auch Großer Preis von Finnland, war eine Motorsport-Veranstaltung, die zwischen 1932 und 1963 in der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen wurde. Die Eläintarhanajot (finnische Schreibweise Plural) waren bis auf 1946 und 1950 gemischte Veranstaltungen mit Automobil- und Motorradläufen.

Der Initiator des Rennens war der finnische Rennfahrer S. P. J. Keinänen. Die 2 km lange Strecke lag im Park Eläintarha / Djurgården (Tiergarten), der der Veranstaltung ihren Namen gab.

Den Fahrern Roger Laurent und Susi-Olle Nygren gelang es, sowohl Motorrad- als auch Automobilrennen bei den Eläintarhanajot zu gewinnen. Die Motorradrennen zählten zur finnischen Motorradmeisterschaft und waren gleichzeitig auch als internationale Rennen ausgeschrieben.

Das erste Rennen 1932 
Am 8. Mai 1932 startete vor etwa 21.000 Zuschauern der I Suomen Suurajo (finnisch, 1. Großer Preis von Finnland). Am Start waren noch ausschließlich finnische und schwedische Fahrer. Sieger des Rennens wurde der Schwede Per Viktor Widengren auf Mercedes-Benz SSK.

Das Ende 1963 
1962 verlor das Eläintarhanajo den Titel „Großer Preis von Finnland“ an den ersten finnischen Weltmeisterschaftslauf der Motorräder auf der Pyynikki-Rennstrecke bei Tampere.

In der Geschichte der Rennen kam es zu in der damaligen Zeit üblichen vielen Unfällen. Gunnar Wilhelm Söderholm starb 1947, Carl-Olof Tötterström 1953, 1962 kamen Oiva Laasko und der Journalist Viljo Turunen bei Unfällen ums Leben.

Das letzte Rennen wurde 1963 ausgerichtet. Sieger der 1150-cm³-Klasse wurde der Finne Timo Mäkinen auf einem Morris Mini Cooper.

Die Hauptveranstaltung an diesem Tag sollte das Rennen der Formel Junior werden, doch kurz nach dem Start kam es zur Katastrophe: Der Brabham BT6 von Curt Lincoln wurde von einem anderen Fahrzeug getroffen und stellte sich quer. Die meisten Fahrer konnten dem havarierten Wagen noch ausweichen, doch der Schwede Örjan Atterberg traf beim Ausweichversuch seinen Landsmann Freddy Kottulinsky und überschlug sich. Atterberg wurde aus dem Cockpit geschleudert und unter dem Wrack seines Lola Mk IV begraben. Im Krankenhaus erlag der 19-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen. Das Rennen wurde zunächst gestoppt, wenig später dann abgebrochen. Nach diesem Unfall wurden keine Rennen mehr auf dem Kurs gestartet.

Diese Unglücke sowie die Lärmbelastung führten schließlich zum Ende der Rennaktivitäten im Eläintarha von Helsinki.

Siegerlisten

Motorradrennen

Automobilrennen

Siehe auch 

 Großer Preis von Finnland (Motorrad)

Weblinks

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Helsinki
Motorsportwettbewerb in Finnland
Motorradrennen
Erstveranstaltung 1932
Letzte Veranstaltung 1963
Rennstrecke in Finnland